La classe Barbe  est une classe d'embarcation de débarquement de la marine allemande et de la marine grecque.

Navires

Notes et références

Article connexe 
 Marine hellénique

Classe de bateau de la Marine grecque
Embarcation de débarquement